Un monarque est un dirigeant aristocrate : roi, reine, empereur…
 Le Monarque est un papillon.
 Les monarques sont des oiseaux.
 Monarque est un groupe de black metal québécois.
 Le Monarque, un roman de Vassilis Vassilikos.

Navires 
Plusieurs navires de la marine royale française ont été nommés Monarque ou Le Monarque d'après le souverain de l'époque :
 Le Monarque, un vaisseau de 84 canons, lancé en 1668.
 Saint-Esprit, un vaisseau de ligne de 90-94 canons lancé en 1690. Il est rebaptisé Monarque en 1690.
 Le Monarque, un vaisseau de ligne de 74 canons lancé en 1747. Capturé la même année par les Britanniques.

Homonymie de bateaux